Il singolare del torneo di tennis Pekao Open 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Nicolás Lapentti 6-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Jiří Novák (quarti di finale)
 Galo Blanco (quarti di finale)
 Nicolás Lapentti (finale)

 Carlos Costa (quarti di finale)
 Richard Fromberg (Campione)
 Andrea Gaudenzi (semifinali)
 Emilio Benfele Álvarez (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pekao Open 1997